Некрасовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Некрасовское сельское поселение — входит в Усть-Лабинский район

Крым 
 Некрасовское сельское поселение — входит в Советский район

Омская область 
 Некрасовское сельское поселение — входит в Кормиловский район

Ярославская область 
 сельское поселение Некрасовское — входит в Некрасовский район
 Некрасовское сельское поселение — входит в Ярославский район